W Rumunii
 Răstoaca – gmina w okręgu Vrancea
 Răstoaca – wieś w okręgu Bacău, w gminie Răcăciuni
 Răstoaca – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Răstoaca